Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2002)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Miami
Tennis aux États-Unis en 2002
Compétition de tennis à Miami
Sport en mars 2002